ember, rendszertani nem
emberek Középföldén, J. R. R. Tolkien kitalált univerzumában (A Gyűrűk Ura)
emberek a Star Trek univerzumban
emberek a Csillagok háborúja univerzumban

Emberek: az 1990-es években aktív magyar könnyűzenei együttes